Albrecht Konrad Finck von Finckenstein – generale prussiano
 Jockel Finck – fotografo e fotoreporter tedesco
 Franz Nikolaus Finck – linguista e filologo tedesco
 Karl Wilhelm Finck von Finckenstein – diplomatico prussiano
 Robin Finck – chitarrista statunitense
 Thomas Fincke – matematico e fisico danese
 Werner Finck – cabarettista, attore e scrittore tedesco